Poopomeer, een meer in Bolivia
 Poopó (provincie), een provincie van Bolivia
 Poopó (gemeente), een gemeente (Municipio) in de Boliviaanse provincie Poopó
 Poopó (stad), de hoofdstad van deze gemeente en provincie